Trattato di Mosca si può riferire a:
 trattato di Mosca (1920 Urss-Georgia): un trattato di non-aggressione tra Unione sovietica e Georgia
 trattato di Mosca (1920 Urss-Lituania): un trattato di pace tra Unione sovietica e Lituania
 trattato di Mosca (1921): un trattato tra l'Unione sovietica e l'Assemblea nazionale della Turchia (TBMM)
 trattato di Mosca (1940): un trattato di pace fra l'URSS e la Finlandia al termine della guerra d'inverno
 trattato di Mosca (1970): un trattato tra l'URSS e la Germania Ovest, che esprimeva l'ambizione alla normalizzazione delle relazioni tra gli stati dell'Europa
 trattato di Mosca del 1996 dopo la prima guerra cecena
 trattato di Mosca (2002): un trattato tra la federazione russa e gli Stati Uniti d'America per ridurre le testate nucleari strategiche.

Inoltre:
 Accordo di Mosca (1945): avvenuto alla fine della Conferenza di Mosca del 1945.